Бендзин-Място (, Бендзин Город) — остановочный пункт железной дороги в городе Бендзин, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт на линии Варшаво-Венской железной дороги был построен под названием «Старо-Бендзин» (польск. Staro-Będzin) в 1859 году, когда эта территория была в составе Царства Польского. Нынешнее название пункт носит с 1923 года. Теперешнее здание вокзала построили в 1931 году.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 
 Фотографии в базе fotopolska.eu 

Остановочные пункты в Силезском воеводстве
Транспорт в Бендзине
Железнодорожные станции, открытые в 1859 году